El II Circuito de Novilladas de Castilla y León es un evento taurino a celebrar en la comunidad de Castilla y León, en las plazas de toros de Herrera de Pisuerga, Arenas de San Pedro, Lerma, Sahagún, Guijuelo, Toro, Medina del Campo y El Espinar entre los meses de junio y julio de 2021, y que será organizado por la Junta de Castilla y León y la Fundación del Toro de Lidia.

Carteles y resultados

Novilladas clasificatorias

Clasificación

Semifinales

Desafío ganadero

Clasificación semifinales

Novillada final

Clasificación final

Novilleros

Ganaderías

Hierros actuantes

Resultado

Véase también 
 Liga Nacional de Novilladas
 Feria taurina
 Novillada

Referencias

Enlaces externos 
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Domingo Delgado de la Cámara, en la presentación del Circuito de Castilla y León” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “¡Estas son las sedes del Circuito de Castilla y León!” Fundación del Toro de Lidia.
 Junta de Castilla y León (2021). “24/05/21 Javier Ortega asiste a la presentación del II Circuito de Novilladas de CyL” JCyL.

Ferias taurinas
Competiciones
Fundación del Toro de Lidia